Булић је хрватско и  српско презиме. Оно се може односити на:
 Вања Булић (1947),  српски новинар, књижевник и ТВ водитељ
 Барбара Булић (1923—1968), хрватска куглаш
 Драгутин Булић (1910—1942), свештеник
 Ђорђе Булић (1883—1960), српски пјешадијски бригадни генерал
 Јусуф Булић (1952—1998), српски криминалац
 Карло Булић (1910—1986), хрватски и српски глумац
 Луца Булић (1895—2005), босанско-херцеговачка стогодишњакиња

Референце 

Српска презимена
Хрватска презимена